Chevrolet K5 Blazer – fuoristrada prodotto dal 1969 al 1995
 Chevrolet S10 Blazer – SUV prodotto dal 1982 al 2005
 Chevrolet TrailBlazer – SUV prodotto dal 2002
 Chevrolet Tahoe – SUV commercializzato in Argentina, Brasile, Ecuador e Venezuela con il nome di Grand Blazer dal 1998 al 2000
 Chevrolet Blazer – SUV prodotto dal 2019